O Colégio Koelle é uma tradicional escola privada do município de Rio Claro (São Paulo). Foi fundado no dia 03 de dezembro de 1883 pelo professor Theodor Kölle, que veio da Alemanha para atender os filhos de imigrantes alemães e suíços que haviam se radicado na região.

História 
O Colégio Koelle tem origem alemã, e ao longo de sua história recebeu diversas denominações: Deutsche Schule (1883-1910); Deutsch-Evangelisches Internat (1910-1917); Escola Particular de Theodor Kölle (1917-1918); Escola Evangélica de Rio Claro (1918-1938); Instituto Kölle (1939-1945); Ginásio Koelle (1945-1985); Colégio Koelle - Educação Infantil – 1º. e 2º. Graus (1985-1998); Colégio Koelle (1998 aos dias atuais).

Durante várias décadas (de 1910 a 1989), abrigou jovens procedentes de outras localidades que residiam na escola, no sistema de internato.

Na década de 1950, o Koelle ocupou as manchetes dos jornais pelas vitórias alcançadas por seus alunos na natação, cuja prática era bastante incentivada pelo poder público.

A comunidade dos imigrantes atendidos pelo fundador, professor e pastor Theodor Kölle integrou-se à sociedade brasileira, por meio de seus filhos, netos e bisnetos, hoje todos genuinamente brasileiros.

Atualmente a escola atende alunos desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

Certificações 
No dia 25 janeiro de 2019 ocorreu a cerimônia, com a presença de representante da Apple, na qual o Colégio Koelle recebeu a certificação Apple Distinguished School. Esse é um reconhecimento concedido a centros de liderança e excelência educacional que demonstram a visão da Apple sobre aprendizagem por meio da tecnologia. A certificação ocorreu em virtude do projeto de ensino com iPad, implementado no ano de 2014.

Referências bibliográficas

Ligações externas 
 
 
 

Colégio Koelle
Imigração alemã no estado de São Paulo
Colégio Koelle
Colégio Koelle